Марно () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марно, Жан (1859—1935) — французский музыкальный критик, музыковед, переводчик.
 Марно, Можан (род. 1980) — ирано-американская актриса кино и телевидения.
 Марно, Эрнст (1844—1883) — австрийский путешественник по Африке.